
Molekulska formula -{C19H19N}- se može odnositi na:
 Setiptilin
 Fenindamin